

Patronyme
 Charles Coutel, (1871-1948), fut un homme politique français.
 Jean Coutel, Seigneur d'Ardanne, au début du .

Homonymie
Homonymie de patronyme